Il doppio maschile  del torneo di tennis Kremlin Cup 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Martin Damm e Cyril Suk che hanno battuto in finale David Adams e Fabrice Santoro 6–4, 6–3.

Teste di serie

  Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (semifinali)
  Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (semifinali)

  Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (primo turno) 
  Rick Leach /  Jonathan Stark (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kremlin Cup 1997
ATP Tour 1997